Mantica est un nom de famille italien.

Patronyme 

 Francesco Mantica (1534-1614), cardinal italien.
 Germain Mantica (), évêque de Famagouste.
 Vincent de Mantica (1694-1777), baron de Mantica, chambellan de l'empereur Charles VII. 
 Francesco Mantica (1727-1802), cardinal italien.
  (1871-1958), religieux italien.
 Alfredo Mantica (né en 1943), homme politique italien, sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères.

Noms dérivés 
 Chapelle Mantica, du , dans le Duomo San Marco à Pordenone, avec des fresques d'il Calderari.